Ringbahn steht für:
 Berliner Ringbahn
 Ringbahn (Mannheim)
 Ringbahn Nürnberg
 Budapester Ringbahn
 Großer Moskauer Eisenbahnring
 Kleiner Moskauer Eisenbahnring
 Bezeichnung für die Bahnstrecke Stolberg–Herzogenrath
 Ringbahn Düren, siehe Bahnstrecke Distelrath–Schneidhausen
 Ringbahn Hamburg, siehe Geschichte der Hamburger Hochbahn #Eröffnung des Ringes
 Ringbahn Hirschhagen, Hessisch Lichtenau, siehe Bahnstrecke Steinholz–Hirschhagen
 Ringbahn Naumburg, siehe Straßenbahn Naumburg

Siehe auch:
 Ringgleis in Braunschweig
 Ringlinie
 Ringzug
 Circle Line